De Armeense voetbalclub FA Alasjkert speelt sinds 2015 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FA Alasjkert

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2015/16
|Europa League
|1Q
|
|St. Johnstone FC
|2-2 u||1-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|| ||| ||2Q
|
|Kairat Almaty
|2-4||0-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2016/17
|Champions League
|1Q
|
|FC Santa Coloma
|3-0||0-0 (T)|| 3-0 (U)
|rowspan="2"|2.0
|-
|| ||| ||2Q
|
|FC Dinamo Tbilisi
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2017/18
|Champions League
|1Q
|
|FC Santa Coloma
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|rowspan="2"|2.0
|-
|| ||| ||2Q
|
|FK BATE Borisov
|2-4||1-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
|2018/19
|Champions League
|1Q
|
|Celtic FC
|0-6||0-3 (T)|| 0-3 (U)
|rowspan="3"|1.5
|-
|2018/19
|Europa League
|2Q
|
|FK Sutjeska Nikšić
| 1-0||1-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|| ||| ||3Q
|
|CFR Cluj
| 0-7||0-2 (T)|| 0-5 (U)
|-
|2019/20 ||Europa League|| 1Q ||  || FK Makedonija Ğorče Petrov Skopje || 6-1||3-1 (T)|| 3-0 (U) ||rowspan="2"|3.0
|-
| || || 2Q ||  || Steaua Boekarest || 3-5||0-3 (T)|| 3-2 (U)
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  || FK Renova Čepčište ||0-1 || 0-1 (T) || ||0.5
|-
|2021/22 ||Champions League|| 1Q ||  || Connah's Quay Nomads || 3-2|| 2-2 (U) || 1-0 nv (T) || rowspan="7"|4.5
|-
| || || 2Q ||  || FC Sheriff Tiraspol || 1-4|| 0-1 (T) || 1-3 (U)
|-
| 2021/22 || Europa League || 3Q ||  ||Kairat Almaty || 3-2  || 0-0 (U) || 3-2 nv (T)
|-
| || || PO ||  || Rangers FC || 0-1 || 0-1 (U) || 0-0 (T)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || Groep A||  || LASK || 0-5 || 0-3 (T) || 0-2 (U)
|-
|  ||  || Groep A||  || Maccabi Tel Aviv FC || 2-5 || 1-4 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  ||  || Groep A (4e) ||  || HJK Helsinki || 2-5 || 2-4 (T)|| 0-1 (U)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 1Q ||  || Ħamrun Spartans || 2-4 || 1-0 (T) || 1-4 (U) ||1.0
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 16.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Armenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FA Alasjkert
FA Alasjkert